Лопрайс:
  (1980) — чешский автогонщик.
  (1949—2021) — чехословацкий и чешский автогонщик.